Nordostkirche steht für folgende Kirchengebäude
 Nord-Ost-Kirche (Frankfurt am Main)
 Kirche Dortmund-Nordost